Wie bitte? bezeichnet:
 Wie bitte?, eine Nachfrage bei Unverständnis des soeben Gehörten, siehe Hä?
 Wie bitte?! ein Verbrauchermagazin des deutschen Senders RTL
 wie bitte?, eine Produktion des österreichischen Senders ORF

Siehe auch: